

Patronyme 
Berteloot est un nom de famille flamand. C'est l'équivalent du nom de famille français Berthelot. En France, il est surtout présent dans le département du Nord. Il est notamment porté par : 
 André Berteloot (1919-2004), syndicaliste et homme politique français ;
 Jean-Yves Berteloot (1957-), acteur français ;
 Guillaume Berteloot (1964-), dessinateur de bande dessinée français ;
 Pierrick Berteloot (1999-), homme politique français.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand